Bryant Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bryant Knob (Lafayette County, Missouri)
 Bryant Knob (Pike County, Missouri)

Siehe auch:
 Bryants Knob